Ngaba, commune de Kinshasa en République démocratique du Congo
 rond-point Ngaba, carrefour important du sud de Kinshasa.
Ngaba, Préfecture autonome tibétaine et qiang d'Aba appartenant anciennement à la province tibétaine de l'Amdo, actuellement rattaché à la province chinoise du Sichuan.